Сірий Андрій Ігорович ( 1992) — український футболіст, нападник.
 Сірий Микола Іванович ( 1962) — український правознавець. Кандидат юридичних наук.
 Сірий Олександр Анатолійович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сірий Олександр Валентинович (1974—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Сірий Сергій Антонович ( 1959) — український журналіст, фахівець соціальної сфери, поет-пісняр, заслужений діяч естрадного мистецтва України.

Псевдо 
 «Сірий» (псевдо Івана Кулика) — окружного провідника ОУН Коломийщини.
 Сірий Лев (псевдо Северина Левицького) — український пластовий та громадський діяч.
 Сірий Юрій (псевдо Юрія Тищенко) — видавець, книгар, публіцист, письменник, журналіст, перекладач, суспільний діяч.

Сєрий 
 Сєрий Ігор Сергійович — професор, кандидат технічних наук, ректор Мелітопольського інституту механізації сільського господарства (ТДАТУ) з 1971 по 1987 рр. 
 Сєрий Олександр Іванович (1927—1987) — радянський російський кінорежисер, сценарист.

Див. також 
 Сірий (значення)

Примітки 

слов'янські прізвища